Hlinka může mít několik významů:

 hlinka (materiál)
 Hlinka (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 Hlinka (příjmení)
 Hlinka (potok) okres Brno-venkov přítok Veverky

Externí odkazy